The Primal Scream bezeichnet:

 The Primal Scream (1970), amerikanischer Originaltitel des Buches von Arthur Janov, das auf deutsch als Der Urschrei (1982) erschienen ist.
 Primal Scream, schottische Band, benannt nach dem oben genannten Buch.